Jaworze (gemeente)
 Jaworze (Silezië)
 Jaworze (Koejavië-Pommeren)
 Jaworze (Subkarpaten)
 Jaworze (West-Pommeren)
Zie ook:
 Jaworze Dolne
 Jaworze Górne